Локмар'я́ () — муніципалітет у Франції, в регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний захід від Парижа, 140 км на південний захід від Ренна, 50 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було 386 оподаткованих домогосподарств, в яких проживали 798,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 Локмар'я на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Локмар'я на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан
Бель-Іль